Синбеј (), познат и као Нови Тајпеј (сити), представља специјалну општину и најнасељенији град Републике Кине.

Историја

Географија 
Налази се у северном делу државе. Окружује градове Тајпеј и Ђилунг.

Клима

Партнерски градови 
  Сеул
  Тегу
  Бусан
  Синсинати
  Сан Франциско
  Округ Мајами-Дејд
  Округ Ричланд
  Округ Лос Анђелес
  Округ Харис
  Округ Балтимор
  Округ Штарнберг
  Ризал
  Џалуит

Извори

Спољашње везе 
 

Градови на Тајвану